

Кокжира — село, Аксуатський район, Абайська область
 Кокжира — аул, Зайсанський район, Східноказахстанська область
 Кокжира — село, Самарський район, Східноказахстанська область